Пивнова — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Ушаровского сельского поселения.

Находится на берегу реки Иштаманка.

В 1931 году появился колхоз «Знамя Победы».

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района